Castagnède (Haute-Garonne)
 Castagnède (Pyrénées-Atlantiques)